Včelařské muzeum může být:
 Včelařské muzeum (Hranice)
 Včelařské muzeum v Chlebovicích
 Včelařské muzeum v Rosicích